Francisco de Miranda, een Zuid-Amerikaanse generaal, revolutionair en vrijheidsstrijder
Francisco de Miranda (Anzoátegui), een gemeente in de Venezolaanse staat Anzoátegui
Francisco de Miranda (Guárico), een gemeente in de Venezolaanse staat Guárico
Francisco de Miranda (Táchira), een gemeente in de Venezolaanse staat Táchira
 Orden de Francisco de Miranda, Venezolaanse onderscheiding